Сталингра́д — многозначный термин, происходящий от названия города Сталинград, который стал всемирно известен во время Сталинградской битвы. Образовано от Сталин (бывший руководитель СССР) и град — город, присвоение топонима в 1925 году связано с участием Иосифа Сталина в обороне Царицына. Термин стал символизировать собой готовность стоять до конца, защищая последние рубежи, а также разрушения, понесённые в ходе боевых действий.

Топонимы 

Сталинград и Ковентри в 1943 году стали первыми городами-побратимами, зародив это международное движение.
Одним из элементов связки городов-побратимов является название улиц с именем города, поэтому во многих городах побратимах Волгограда есть улица Сталинградская (некоторые из них в рамках десталинизации переименованы в Волгоградскую).

 Улица Сталинградская: Ахтубинск, Волжский, Краснодар, Краснослободск, Николаевск.
 Улица Героев Сталинграда: Александрия, Балабино, Бердянск, Бровары, Горловка, Днепропетровск, Запорожье, Знаменка, Кременчуг, Лисичанск, Макеевка, Мелитополь, Одесса, Полтава, Припять, Святогорск, Симферополь, Снежное, Сумы, Таврийск, Черкассы, Измаил, Черноморск.
 Улица Героев Сталинградской битвы: Йошкар-Ола.
 Улица Сталинградской битвы: Королёв.
 Площадь Сталинградской Победы: Волгоград.
 Проспект Героев Сталинграда: Волгоград, Харьков, Севастополь, Симферополь, Николаев.
 Площадь Героев Сталинграда: Винница.
 Бульвар Защитников Сталинграда: Барнаул.
 Квартал Героев Сталинграда: Луганск.

 Place Stalingrad — Бордо и Пюто (пригород Парижа)
 Rue de Stalingrad — Гренобль, Лимож, Мюлуз, Париж (в том числе в департаменте Сен-Сен-Дени в составе Большого Парижа), Сартрувиль, Тулуза
 Allée de Stalingrad — Париж
 Boulevard de Stalingrad — Лион и Ницца
 Сталинградская авеню — Брюссель, Бельгия и Гарж-ле-Гонесс, Франция
 Площадь Сталинградской битвы — площадь в Париже, Франция
 Rue de la Bataille-de-Stalingrad — улица в Нанте, Франция
 Via Stalingrado — улица в Болонье, Италия

Были позднее переименованы:
 Лиговский проспект в Ленинграде с 1952 по 1956 год.
 Улица Соколова в Ржеве с 1946 по 1963 год;
 Stalingradské náměstí — площадь президента Масарика, Прага
 Bohaterów Stalingradu — ul. Starowiślna, Краков

В память о Сталинградской битве название «Сталинград» получили многочисленные объекты во многих странах мира:
 Астероид (2250) Сталинград;
 Станция Парижского метрополитена Сталинград.

В культуре 

Сталинградская битва как перелом во Второй мировой войне оказала большое влияние на мировую историю. В кинематографе, литературе, музыке происходит неоднократное возвращение в дни битвы, поэтому название «Сталинград» носят фильмы, песни, компьютерные игры.

 

 «Сталинград» — всероссийская литературная премия, вручается с 1995 года.
 Stalingrad — альбом 1977 года группы Bachdenkel в жанре прогрессивного рока.
 Stalingrad — альбом немецкой металл-группы Accept.

Другие значения 

 Сталинград — тип крейсера ВМФ СССР;
 «Сталинград» — термин в преферансе
 «Наш Сталинград» — название, данное кубинцами Битве при Квито-Кванавале во время гражданской войны в Анголе (1975—2002).

Примечания